Melodrama, um subgênero do drama

Outros usos
Melodrama (álbum), da cantora neozelandesa Lorde
Melodrama, álbum do cantor brasileiro Belchior